Arrufo puede referirse a:

 en las embarcaciones, el arrufo es la curvatura entre el plano horizontal y los extremos de proa y popa;
 el esfuerzo de arrufo y quebranto, una de las fuerzas a las que son sometidas las embarcaciones durante la navegación;
 la localidad argentina de Arrufó, en el departamento San Cristóbal de la provincia de Santa Fe.